Sallent, commune de la province de Barcelone en Catalogne (Espagne).
 Sallent de Gállego, commune de la province de Huesca en Aragon (Espagne).
 Sellent ou Sallent de Xàtiva, commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne (Espagne).